

Sigle 
 Gosudarstvennoye Politicheskoye Upravlenie – Direttorato politico dello Stato, polizia segreta  dell'Unione Sovietica
 Graphics processing unit – processore grafico
 Ground Power Unit – gruppo elettrogeno di terra usato per alimentare aeromobili durante il transito aeroportuale

Altro 
 GPU – targa automobilistica di Puck (Polonia)